«It's My Party» puede referirse a:

 It's My Party (Fiesta de despedida) (1996), película de Randal Kleiser.
 It's My Party (1963), canción de Lesley Gore.
 It's My Party (2000), canción de Thalía - versión en inglés de "Arrasando".
 It's My Party (2013), canción de Jessie J.